Juba – miejscowość w Estonii
 Juba – miejscowość na Turks i Caicos
 Juba – wieś w okręgu Durres, w gminie Katund i Ri.
 Gruba I
 Juba II
 Dżuba – rzeka w Somalii
 Dżuba – stolica Sudanu Południowego